Der Sumpf steht für:
 Das Duo: Der Sumpf, deutscher TV-Krimi (2006)
 Der Sumpf (1916), deutscher Film von Max Mack
 Der Sumpf (2006), kanadisch-US-amerikanischer Horrorfilm von Jordan Barker
 Der Sumpf, ursprünglicher Titel eines Romans von Upton Sinclair, siehe Der Dschungel
 Der Sumpf, deutsches Theaterstück von Ted Gaier und Claudia Basrawi